Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2013 проводился с 11 по 17 февраля 2013 в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2013 в городе Рига (Латвия).

Победителями чемпионата стала (в 4-й раз в своей истории) команда скипа Ив Мёрхэд, победившая в финале команду скипа Ханны Флеминг. Бронзовые медали завоевала команда скипа Керри Барр.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2013.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места.

Тай-брейк 

Раунд 1. 15 февраля, 20:00

Раунд 2. 16 февраля, 14:30

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 16 февраля, 14:30

Полуфинал. 16 февраля, 19:30

Финал. 17 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2013 The Co-operative Funeralcare Scottish Women’s Finals - Royal Caledonian Curling Club (веб-архив)

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2013

Спорт в Шотландии в 2013 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2013 года
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)